Abayskiy Rayon kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Abayskiy Rayon (region i Kazakstan), Sydkazakstan, 
 Abay Aūdany, distrikt, Östkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar